Loučka est un toponyme qui peut désigner :

Loučka, une commune du district d'Olomouc, dans la région de Plzeň ;
 Loučka, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Loučka, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Loučka, une rivière du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Dlouhá Loučka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie